I Reduncini (Reduncinae) sono una sottofamiglia di Bovidi che comprende 9 specie di antilopi.

È costituita da animali medio-grandi che vivono nelle regioni umide a sud del Sahara. Le corna sono presenti solo nei maschi.

Attualmente sono presenti solo in Africa, ma nel Cenozoico superiore erano diffusi anche in Asia (Cambayella, Sivacobus). Una forma fossile africana molto nota è Menelikia.

Tassonomia
La sottofamiglia comprende i seguenti generi e le seguenti specie viventi:

Sottofamiglia Reduncinae:
Genere Kobus 
Kobus kob () - Kob
Kobus vardonii () - Puku
Kobus leche  - Lichi
Kobus megaceros () - Lichi del Nilo
Kobus ellipsiprymnus () - Cobo
Genere Pelea
Pelea capreolus () - Antilope capriolo 
Genere Redunca
Redunca arundinum () - Redunca dei canneti 
Redunca fulvorufula () - Redunca dei canneti montana
Redunca redunca  - Cervicapra redunca

Filogenesi
Albero filogenetico delle specie viventi della sottofamiglia Reduncinae, secondo Hernandez Fernandez & Vrba (2005). Tra parentesi sono riportati, in modo indicativo, quanti milioni di anni fa i rami successivi dell'albero si sarebbero divisi.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Bovidi